Izák (také Isaac, Isaak, Izaak, Jicchak aj.) může být:

 Izák – druhý biblický patriarcha
 Izák (jméno) – mužské křestní jméno

příjmení osob
 Heinrich Isaac (také Ysaak; † 1517), vlámský renesanční hudební skladatel
 James Isaac (1960–2012), americký filmový režisér
 Jan Izák (1822–1898), politik z Litovelska, poslanec zemského sněmu
 Jan Izák (lékař) (1850–1923), lékař z Litovelska
 Jaroslav Izák (* 1955), slovenský politik
 Ľudo Izák, pseudonym Miloš Raveň (1895–1978), slovenský lékař, básník a esperantista
 Oscar Isaac (* 1979), divadelní a filmový herec z Guatemaly

jména osob
 Isaac Albéniz (1860–1909), jeden z největších a nejvlivnějších španělských hudebních skladatelů a klavíristů období romantismu
 Isaac Asimov (1920–1992), americký spisovatel a biochemik židovského původu
 Isaac Balie (* 1948), jihoafrický historik a dlouholetý ředitel Genadendal Mission Museum v Genadendalu
 Isaac Barrow (1630–1677), anglický teolog a matematik
 Isaac Bashevis Singer (1902–1991), americký spisovatel židovského původu, nositel Nobelovy ceny za literaturu (1978)
 Isaac Beeckman (1588–1637), holandský filozof a vědec, jeden z průkopníků mechanického výkladu světa
 Isaac Brock (1769–1812), britský vojevůdce a kanadský národní hrdina
 Isaac Cuenca (* 1991), španělský fotbalista
 Isaac de Benserade (1612–1691), francouzský barokní básník, libretista a dramatik
 Isaac Delahaye (* 1982), belgický kytarista nizozemské hudební skupiny Epica
 Isaac Hayes (1942–2008), americký zpěvák, hráč na klávesové nástroje, hudební skladatel a herec
 Isaac Charles Johnson (1811–1911), britský výrobce cementu a průkopník ve výrobě Portlandského cementu
 Isaac Jacob Schoenberg (1903–1990), rumunsko-americký matematik, známý pro svůj objev splajny
 Isaac Kiese Thelin (* 1992), švédský fotbalový útočník a reprezentant Švédska původem z Konžské demokratické republiky
 Isaac Mayer Wise (1819–1900), český reformní rabín, působící v Americe
 Isaac Merritt Singer (1811–1875), americký vynálezce, podnikatel a zakladatel firmy vyrábějící šicí stroje
 Isaac Newton (1643–1727), anglický fyzik, matematik (profesor naturální filosofie), astronom, alchymista a teolog
 Isaac Newton Lewis (1858–1931), americký voják, konstruktér a vynálezce kulometu Lewis
 Isaak Osipovič Dunajevskij (1900–1955), ruský hudební skladatel a dirigent židovského původu
 Isaac Promise (1987–2019), nigerijský fotbalový útočník působící v tureckém fotbalovém klubu Balıkesirspor
 Isaac Puente (1896–1936), baskický lékař a anarchokomunista, aktivní člen Národní konfederace práce
 Isaac Sackey (* 1994), ghanský fotbalový záložník a mládežnický reprezentant, od léta 2016 hráč klubu Alanyaspor
 Isaac Stern (1920–2001), houslista a dirigent židovského původu
 Isaac Titsingh (1745–1812), nizozemský chirurg, učenec, kupec a diplomat
 Isaac Viciosa (* 1969), bývalý španělský atlet, běžec na dlouhé tratě, mistr Evropy v běhu na 5 000 metrů z roku 1998
 Isaac Wolfson (1897–1991), britský podnikatel a filantrop židovského původu
 Isaak Babel (1894–1940), ruský spisovatel a dramatik židovského původu
 Isaak Brodskij (1884–1939), sovětský malíř a grafik židovského původu
 Isaak Iljič Levitan (1860–1900), ruský realistický malíř židovského původu
 Isaak Jakovlevič Pomerančuk (1913–1966), ruský fyzik
 Isaak Konstantinovič Kikoin (1908–1984), přední Sovětský fyzik a akademik Akademie věd SSSR
 Isaak Markovič Chalatnikov (1919–2021), ruský fyzik, známý díky jeho podílu na BCHL domněnce v obecné teorii relativity
 Isaak Noah Mannheimer (1793–1865), dánský a rakouský židovský reformátor, rabín a politik, během revolučního roku 1848 poslanec Říšského sněmu
 Isaak Rubinstein (1804–1878), rakousko-uherský politik židovského původu z Bukoviny, poslanec Říšské rady
 Izaak Aaronowicz (?–1629 nebo 1630), krakovský knihtiskař
 Izaak Cylkow (1841–1908), polský rabín a kazatel, překladatel Tanachu z hebrejského do polského jazyka
 Izák Abrabanel (1437–1508), židovský filozof a komentátor Tóry narozený v Portugalsku
 Jicchak Berenblum (1903–2000), izraelský biochemik a emeritní profesor a vedoucí oddělení experimentální biologie ve Weizmannově institutu věd
 Jicchak Herzog (* 1960), izraelský politik a právník, předseda Strany práce a bývalý ministr
 Jicchak Michaelson (1903–1982), izraelský oftalmolog a člen Izraelské akademie věd
 Jicchak Rabin (1922–1995), izraelský premiér
 Jicchak Seiger (1936–1985), izraelský politik a poslanec Knesetu za stranu Likud